La Familia puede referirse a varios términos:
La Familia Michoacana, una organización criminal dedicada al narcotráfico y a diversas actividades ilícitas, con base de operaciones en el estado de Michoacán, México y la zona limítrofe del Estado de México y  Guerrero. 
Financiera La Familia, una financiera informal creada por Jaime Guzmán Errázuriz en 1977 y cuya quiebra perjudicó a miles de ahorradores. El abogado de éstos fue Pablo Rodríguez Grez.
La Familia (lucha libre), fue un equipo heel de lucha libre profesional en la empresa World Wrestling Entertainment.
La Familia (Costa Rica), fue una guerrilla de izquierda revolucionaria de Costa Rica.
La familia álbum del cantautor colombiano J Balvin.
La Familia, grupo de hooligans ultras del club de fútbol israelí Beitar Jerusalén.